Molekulska formula -{C30H44O7}- se može odnositi na:

 Kukurbitacin D
 Ganoderinska kiselina